Hannes Anier, Estisch voetballer
 Henri Anier, Estisch voetballer